Дискография американской певицы Бетт Мидлер включает в себя четырнадцать студийных альбомов, четыре саундтрека, три концертных альбома, семь компиляций и тридцать девять официальных синглов. За свою певческую карьеру Мидлер становилась номинантом множества музыкальных наград, в том числе и «Грэмми». По состоянию на 2010 год Мидер продала более тридцати миллионов копий своих записей по всему миру.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Саундтреки

Сборники

Синглы

Как главный артист

Как приглашённый артист

Видеография

Видеоальбомы

Музыкальные видео

См. также 
 Фильмография Бетт Мидлер

Примечания

Ссылки 
 
 

Бетт Мидлер
Мидлер, Бетт
Мидлер, Бетт